Volleyball Nations League 2021 steht für:

 Volleyball Nations League 2021 (Frauen)
 Volleyball Nations League 2021 (Männer)